Filomeno da Câmara pode referir-se a:
Filomeno da Câmara Melo Cabral (1844-1921), médico e professor universitário, reitor da Universidade de Coimbra;
Filomeno da Câmara de Melo Cabral (1873-1934), militar da Armada Portuguesa, político e administrador colonial; filho do anterior.

Desambiguação